Les termes sidhe ou sidh peuvent faire référence à :

 Sidh ou sid (irlandais: sí), qui désigne l‘Autre Monde dans la mythologie celtique.
 Sidhe ou aos sídhe ou aes sídhe ou daoine sídhe, une créature de la mythologie et du folklore irlandais et écossais, liée au Sidh. Et notamment :
 Leanan sídhe
 Banshee ou Bean Si ou Bean Sidhe ou Bean Sith
 sluagh sídhe
 Cat Sidhe

Références modernes :

 Sidhe, un studio de développement de jeu vidéo, fondé en 1997
 La Société internationale pour les droits de l'homme (SIDH)